Sensibilidade protopática compreende a sensibilidade do tacto grosso e da pressão. É uma sensibilidade mal localizada.

Ver também
Sensibilidade epicrítica

Neurologia
Percepção